Trihlorofenol je svaki organohlorid fenola koji sadrži tri kovalentno vezana atoma hlora. Trihlorofenoli se formiraju putem elektrofilne halogenacije fenola hlorom. Izomeri trihlorofenola se razlikuju po pozicijama na kojima fenol ima atome hlora. 2,4,6-Trihlorofenol, na primer, sadrži dva atoma hlora u orto pozicijama i jedan atom u para poziciji.

Postoji šest različitih izomera:
 2,3,4-Trihlorofenol
 2,3,5-Trihlorofenol
 2,3,6-Trihlorofenol
 2,4,5-Trihlorofenol
 2,4,6-Trihlorofenol
 3,4,5-Trihlorofenol

Vidi još 
 Hlorofenol
 Dihlorofenol
 Pentahlorofenol

Хлороарени
Феноли